Woodford County (Illinois)
Woodford County (Kentucky)